Stopa referencyjna – rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski w trakcie podstawowych operacji otwartego rynku. Operacje te polegają na zakupie lub sprzedaży krótkoterminowych, z reguły 7-dniowych, bonów pieniężnych na rynku międzybankowym w celu przywrócenia równowagi płynnościowej w sektorze bankowym. Wysokość stopy referencyjnej wpływa na poziom WIBOR-u, który z kolei stanowi podstawę oprocentowania kapitału obcego.

W Polsce stopa referencyjna NBP należy do podstawowych stóp procentowych ustalanych od 6 lutego 1998 przez Radę Polityki Pieniężnej.

Od 9 kwietnia do 28 maja 2020 r. stopa referencyjna NBP wynosiła 0,50%, później zaś została obniżona do 0,10% co jest najniższą wartością w historii. Zmiany te związane były z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. W październiku 2021 roku stopa referencyjna została podniesiona do 0.50%, a 3 listopada do 1.25%. Rada Polityki Pieniężnej uzasadniała decyzję chęcią przeciwdziałania dalszemu wzrostowi inflacji.

Wartości stóp procentowych od 1998

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Narodowy Bank Polski
Bankowe stopy procentowe